Слунце ве скле (Солнце в стекле) () — ежегодный пивной фестиваль чешских минипивоваров, проводимый с 2008 года в Пивоварском дворе в Пльзени-Чернице (Пльзень, Чехия) во второй половине сентября. Главным организатором фестиваля с самого начала выступает пльзеньская пивоварня Pivovar Purkmistr. Считается самым масштабным мероприятием для минипивоварен в Европе.

Концепция фестиваля 
Согласно концепции, в фестивале принимают участие в основном чешские минипивовары, в большинстве своём ресторанные. Это означает, что на фестивале представлены марки пива, производимые в ограниченном количестве и реализуемые только в фирменных ресторанах при пивоварнях. «Слунце ве скле» даёт редкую возможность попробовать пиво этих минипивоварен в одном месте, не разъезжая для этого по всей Чехии. На фестивале производителями ежегодно представляется не менее 100 сортов пива чешских минипивоварен и несколько иностранных сортов. 

Фестиваль практически ценен тем, что каждый год минипивовары Чехии собираются на своеобразный семинар, где делятся прогрессивными и оригинальными технологиями пивоварения, формируя тем самым новейшие тенденции в этой отрасли.

Участники фестиваля 
Золотым цветом отмечено участие в фестивале в определённом году.

Чешские производители

Иностранные гости 
Ежегодно в фестивале принимают участи 3-4 иностранных производителя пива, в основном, из Германии и Словакии. Постоянным участником является шотландский пивоваренный завод BrewDog. В 2011 году в фестивале принял участие производитель из Вьетнама, Minibrewery Hoavien, наладивший производство пльзеньского пива в Сайгоне.

Призёры фестиваля 

 Три места Звания «Лучшее пиво в стекле 2012» заняли:
 место — Pivovar Kocour / Варнсдорф — за марку «Gypsy Porter 19°»
 место — Minipivovar Nomád / Прага — за марку «Karel 15° český ALE»
 место — Staňkův Rukodělný pivovárek Třebonice / Тршебонице — за марку «Skrblík»

 Три места Звания «Лучшее пиво в стекле 2011» заняли:
 место — Staňkův rukodělný pivovárek Třebonice / Тршебонице
 место — Modrá hvězda / Добржани
 место — Purkmistr / Пльзень

См. также 
 Список минипивоварен Чехии (Seznam minipivovarů v Česku)

Примечания

Источники 
 Официальный сайт фестиваля Slunce ve skle
 Солнце в стекле 2009 // pivni-praha.blogspot.ru
 100 редких чешских пив – уже скоро! // andygo.ru
 Эксклюзивное чешское пиво можно попробовать на фестивале в Пльзни-Чернице // belbeer.com
 Páté slunce // pivni.info
 Piva na akci Slunce ve skle 2013 // pivnici.cz
 Slunce ve skle 2014
 Zúčastněné pivovary Slunce ve skle 2015

Пивные фестивали
Фестивали Чехии
Экономика Пльзеня
Культура Пльзеня